Himmer ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Marie Himmer (1902–1994), belgischer Bischof
 Claus Himmer (* 1962), deutscher Rugbyspieler
 Frank Himmer (* 1967 oder 1968), deutscher Rugbyspieler
 Franz Himmer (1828–1899), deutscher Opernsänger (Tenor), Theaterschauspieler und Gesangspädagoge
 Hans Himmer (* 1929), österreichischer Industriemanager
 Harald Himmer (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Peter Himmer (1801–1867), deutscher Verleger